Rafael Nadal ha battuto in finale Roger Federer 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Roger Federer (finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Andy Roddick (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Fernando González (primo turno)
 Novak Đoković (semifinali)
 Ivan Ljubičić (terzo turno)
 James Blake (primo turno)
 Tommy Robredo (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Michail Južnyj (ottavi di finale)
 Lleyton Hewitt (ottavi di finale)
 David Nalbandian (ottavi di finale)
 Marcos Baghdatis (ottavi di finale)

 Juan Carlos Ferrero (terzo turno) 
 Juan Ignacio Chela (secondo turno) 
 Guillermo Cañas (quarti di finale) 
 Jarkko Nieminen (terzo turno) 
 Dmitrij Tursunov (secondo turno) 
 Marat Safin (secondo turno) 
 Carlos Moyá (quarti di finale) 
 Dominik Hrbatý (primo turno) 
 Robin Söderling (primo turno) 
 Agustín Calleri (primo turno) 
 Jürgen Melzer (secondo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno) 
 Filippo Volandri (ottavi di finale) 
 Julien Benneteau (primo turno) 
 Florian Mayer (primo turno) 
 Nicolás Almagro (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2007
ATP Tour 2007